Inachos eller Ínachos kan syfta på:

 Inachos (mytologi) –  i grekisk mytologi en flodgud och den förste kungen av Argos
 Ínachos – en ort i Grekland
 Inachos (flod) – flera floder i antika Grekland
 Ínachos Réma – ett vattendrag i Grekland

Se även
 Ínakhos Potamós – flera floder